

Нью-Франклін — місто, штат Міссурі
 Нью-Франклін — місто, штат Огайо